Александровский — посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области. Входит в состав Карагайского сельского поселения.

География 
Расположен в северо-западной части района, у истоков реки Узельги. В 3 км к северу находится озеро Гнилое. В 3 км к западу проходит граница с Республикой Башкортостан. Расстояние до районного центра, города Верхнеуральска, 47 км.

История 
Основан в 1906 на дополнительный наделе поселка Александровского Новолинейного района в черте станицы Полоцкой (ранее здесь располагался хутор Александрова, отсюда название). 

В 1930 организован колхоз «Красный уралец».

Население 

(в 1926 — 243, в 1966 — 179, в 1970 — 192, в 1983 — 117, в 1995 — 234)

Улицы 
Верхняя улица
Улица Мира
Нижняя улица
Улица Труда

Инфраструктура 
 ФАП

Примечания 

Населённые пункты Верхнеуральского района